BGG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bongouanou (Costa d'Avorio)